Fröberg kan avse:

 Fröberg – svenskt efternamn och personer med namnet
 Fröberg (adelsätt) – utslocknad svensk adelsätt

 Fröbergs varv – tidigare båtvarv på  Lidingö
 Fröbergska stiftelsen – stipendiefond för studerande 
 AB John Fröberg – Sveriges första postorderföretag, senare med försäljning av produkter för kontor, butiker och restauranger